Angelo De Robertis, pseudonimo di Angelo Colciago – ex conduttore radiofonico italiano
Dionisio de Robertis (XVI secolo) – arcivescovo di Manfredonia, fu tra i consacranti di Giulio Canani
Domenico De Robertis – critico letterario e filologo italiano
Federico De Robertis – musicista, compositore e produttore discografico italiano
Francesco De Robertis – regista e sceneggiatore italiano neorealista
Gastón de Robertis – rugbista a 15 argentino
Giuseppe De Robertis – critico letterario italiano
Domenico De Robertis – critico letterario e filologo italiano, esperto di Dante e Leopardi
Luigi De Robertis – calciatore italiano, di ruolo ala
Pierfrancesco De Robertis – giornalista italiano, direttore de La Nazione dal 2015
Roberto De Robertis –  pittore italiano
Roberto Cavallo De Robertis – calciatore venezuelano

Pagine correlate
De Roberto (disambigua)